Nederland
Middelburg (gemeente), gemeente in de provincie Zeeland
Middelburg (Zeeland), hoofdplaats van de bovenstaande gemeente en hoofdstad van Zeeland
Middelburg (Zuid-Holland), buurtschap, tevens voormalig ambacht en gemeente (tot 1855) in de huidige gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn en Waddinxveen
Middelburg (polder), polder en waterschap in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk
Middelburg (burcht), een voormalige burcht nabij Alkmaar, Noord-Holland

België
Middelburg (België), deelgemeente van Maldegem, Oost-Vlaanderen

Zuid-Afrika
Twee stadjes ("dorpies"):
Middelburg (Oost-Kaap)
Middelburg (Mpumalanga)

Nieuw-Guinea
 Pulau Middelburg, Tambrauw, of Middleburg Island, Middelburg Eiland

Personen
Bart Middelburg, Nederlands schrijver en (misdaad)journalist
Jack Middelburg, Nederlands motorcoureur
Tom Middelburg, Nederlands schaker